Ader Éole — aeronave experimental que voou em 1890
EOLE (foguete) — foguetão francês
EOLE (satélite) — satélite meteorológico francês
Linha E do RER — linha ferroviária de Paris também chamada Eole
Éole-en-Beauce — comuna francesa da região Centro-Vale do Loire 

Desambiguações de tecnologia